Joost Herman van Schaumburg (1593 - 1635), Graaf van Schaumburg en Holstein-Pinneberg 
 Joost Herman van Lippe-Biesterfeld (1625 - 1678), Graaf van Lippe, Sternberg en Schwalenberg